Bankeryd kan syfta på:

 Bankeryds socken – en socken i Småland
 Bankeryd – en tätort i Jönköpings kommun och kyrkby i Bankeryds socken
 Bankeryds landskommun – en tidigare kommun i Jönköpings län 1863–1970
 Bankeryds församling – en församling i Södra Vätterbygdens kontrakt i Växjö stift
 Bankeryds kyrka – en kyrkobyggnad i Bankeryd i Växjö stift
 Bankeryds distrikt – ett distrikt i Jönköpings kommun och Jönköpings län
 Bankeryds SK – sportklubb i Sverige
 IFK Bankeryd – idrottsförening i Sverige